Morman – król Bretanii
 Morvan – pasmo górskie w Burgundii
 Zespół Morvana – choroba autoimmunologiczna